Alton může být:

 Alton (Florida) – osada na Floridě
 Alton (Hampshire) – město v hrabství Hampshire ve Spojeném království
 Alton (Illinois) – město v Illinois
 Alton (Indiana) – malé město v Indianě
 Alton (Iowa) – město v Iowě
 Alton (Kalifornie) – osada v Kalifornii
 Alton (Kansas) – město v Kansasu
 Alton (Maine) – město v Maine
 Alton (Missouri) – město v Missouri
 Alton (New Hampshire) – město v New Hampshire
 Alton (Rhode Island) – vesnice v Rhode Island
 Alton (Texas) – město v Texasu
 Alton (Utah) – malé město v Utahu
 Alton (Virginie) – osada ve Virginii
 Alton (Západní Virginie) – osada v Západní Virginii

Podobný název 
 Altona